Paris Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Paris Township du comté de Stutsman dans le Dakota du Nord.
 Paris Township du comté d'Edgar dans l'Illinois.
 Paris Township du Comté de Linn dans le Kansas.
  du comté de Huron dans le Michigan.
  du comté de Portage dans l'Ohio.
  du comté de Stark dans l'Ohio.
  du comté d'Union dans l'Ohio.

Voir aussi 
 
 Liste des villes s'appelant Paris 
 La ville de Kentwood dans le Michigan, s'appelait, jusqu'en 1967, Paris Township.

Homonymie de townships